Röper oder Roeper ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Roeper (1919–2009), deutscher Richter
 Burkhardt Röper (1915–1991), deutscher Ökonom und Hochschullehrer

 Horst Röper (* 1952), deutscher Journalist und Medienwissenschaftler
 Ingo Röper (* 1945), deutscher Leichtathlet
 Jochen Roeper, deutscher Physiologe und Hirnforscher
 Johannes August Christian Röper (1801–1885), deutscher Mediziner, Botaniker und Bibliothekar
 Julia Röper-Kelmayr (* 1975), österreichische Ärztin und Politikerin (SPÖ)
 Malte Roeper (* 1962), deutscher Bergsteiger und Autor
 Richard Roeper (* 1959), US-amerikanischer Journalist und Filmkritiker
 Thomas Röper (* 1971), deutscher Blogger und Sachbuchautor in Russland
 Ursula Röper (1944–2007), deutsche Politikerin (CDU), MdL